Denne liste over fredede fortidsminder i Egedal Kommune viser alle fredede fortidsminder i Egedal Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

 

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Egedal Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Egedal Kommune
Egedal Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments